Langes Loch ist der Name folgender geographischen Objekte:

 Langes Loch (Flatzer Tropfsteinhöhle), Tropfsteinhöhle bei Flatz, Niederösterreich
 Langes Loch (Altwasser), Nebenarm des Rheins bei Eggenstein-Leopoldshafen und Linkenheim-Hochstetten, Landkreis Karlsruhe, Baden-Württemberg